Het wereldkampioenschap superbike van Manfeild 1992 was de dertiende en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1992. De races werden verreden op 25 oktober 1992 op het Manfeild Autocourse in Feilding, Nieuw-Zeeland.

Doug Polen werd gekroond tot kampioen met een overwinning in de eerste race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Raymond Roche voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

1992
Manfeild